Massimo Ficcadenti (Fermo, 6 de novembro de 1957) é um ex-futebolista e treinador de futebol italiano. Atualmente está no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Futebolistas da Itália
Treinadores de futebol da Itália
Naturais de Fermo
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas do Ravenna Calcio
Treinadores da Unione Sportiva Avellino
Treinadores da Reggina 1914
Treinadores do Hellas Verona Football Club
Treinadores do Piacenza Calcio
Treinadores da Associazione Calcio Cesena
Treinadores do Football Club Tokyo
Treinadores do Sagan Tosu